The Bees steht für:

 The Bees (US-amerikanische Band), US-amerikanische Band aus den 1960er Jahren
 The Bees – Operation Todesstachel, mexikanischer Film von Alfredo Zacarías aus dem Jahr 1978 (Originaltitel)
 The Bees (englische Band), eine englische Band von der Insel Wight, gegründet 2001